Нумеро 17 има више значења:

 Нумеро 17, Гранха Продуктора (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нумеро 17, Гранха Авикола (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику